Globe, een bolvormige kaart van de Aarde
 Globe (Arizona), een plaats in Arizona
 Globe (motorfiets), een merk motorfiets
 Globe (tramhalte) van de Brusselse tram
 Globe Theatre, het theater van Shakespeare
 Avicii Arena, een theater
 Globe Arena, een stadion
 Vendée Globe, een zeilwedstrijd
 Golden Globe, een filmprijs
 The Boston Globe, een krant
 Miss Globe International, een missverkiezing
 The Jakarta Globe, een krant
 Globe Shoes, een schoenenmerk
 Globe (toneelgroep)

Zie ook
 Globen (doorverwijspagina)